Cylon ist
 eine andere Schreibweise des Namens Kylon von Athen
 Cylon (Wisconsin), Ort im US-Bundesstaat Wisconsin

Siehe auch:
 Zylon